O GRES A Majestade do Samba é uma escola de samba do carnaval do Rio de Janeiro. A escola foi criada a partir de uma antiga torcida organizada da Portela, que possuía o nome "A Majestade do Samba", que é um apelido pelo qual, inclusive, a própria Portela é conhecida.

Apesar da referência à Portela no nome, a escola-madrinha é a Unidos de Lucas, tendo também como padrinhos Zé Katimba eAdele Fátima.  Seus padroeiros são Ogum e São Jorge. 

A sede da escola é conhecida como "Ninho do Gavião", e fica em Bento Ribeiro, no Campo do Fausto, portanto, num bairro vizinho ao da Portela.

História 
A escola foi fundada em 2019, para desfilar no Carnaval do ano seguinte, no grupo de avaliação. Seu desfile ocorreu em uma madrugada muito chuvosa, em que diversas agremiações tiveram problemas. A escola chegou atrasada na concentração, desfilando fora da ordem programada, fechando o desfile. Desta forma, desfilou já como desclassificada.

Segmentos

Presidência

Diretores

Comissão de frente

Casal de mestre-sala e porta-bandeira

Corte de bateria

Intérpretes

Carnavais

Escolas de samba do Rio de Janeiro
Fundações no Rio de Janeiro em 2019